Anna Czartoryska-Niemczycka - polska aktorka i piosenkarka. 
 Anna Czartoryska (malarka) - polska malarka